Die Andorra Open 2015 fanden erstmals vom 20. bis 25. April 2015 in Anyós, Andorra statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25.

Sieger wurde Karim Abdel Gawad, der im Finale Tom Richards mit 11:7, 12:10 und 12:10 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Edmon López einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
Sportveranstaltung in Andorra
Sport (La Massana)